Список символов штатов США (цветы) включает цветы, которые были избраны символами (state flowers) в отдельных штатах США.

Список

См. также 
 Список символов штатов США (бабочки)

Примечания

Ссылки 
 
 State Flowers 
 USDA list of state trees and flowers
 List of state flowers

Цветы
Символ